Greg Zuerlein ist der Name folgender Personen:

* Greg Zuerlein (Footballspieler) (* 1987), US-amerikanischer Footballspieler
 Greg Zuerlein (Eiskunstläufer) (* 1988), US-amerikanischer Eiskunstläufer